— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаникаим Игорем Германовичем Левичевым и Саедом Иртифаком Али в 2006 году.

Распространение 
Эндемик Пакистана, известный из региона Хазара и округа Равалпинди.

Ботаническое описание 
Луковичный геофит.

Растущее одиночно или, чаще, небольшими группами маленькое растение высотой 3—8 см.

Луковица диаметром 4—8 мм, с редкими тонкими корнями, покрыта тонкой кожистой светло-коричневой оболочкой.

Цветонос высотой 0,5—2 см.

Прикорневой лист узколанцетный, одиночный; цветоносные листья мутовчатые, верхние меньше по размеру.

Цветки бледно-жёлтые, собраны в плотное соцветие по 3—6 цветков в каждом.

Плод — округло-продолговатая коробочка.

Примечания 

Гусиный лук
Флора Азии
Эндемики Пакистана
Таксоны растений, названные в честь людей